Trilogia marsigliese, serie di romanzi di Jean-Claude Izzo
Trilogia marsigliese, serie di opere teatrali di Marcel Pagnol